Rheinheim bezeichnet:

 Rheinheim (Küssaberg), Ortsteil der Gemeinde Küssaberg (Baden-Württemberg)
 Rheinheim (Duisburg), Ortsteil der Stadt Duisburg
 Haus Rheinheim, Duisburg
Siehe auch:
 Reinheim
 Rheinheimer